Casamitjana ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Moreno Casamitjana (1927–2013), römisch-katholischer Theologe und Erzbischof von Concepción
 José Capmany Casamitjana (1920–1995), spanischer Geistlicher